The Snowman (le bonhomme de neige) est le titre de plusieurs œuvres :

 Der Schneemann (Le Bonhomme de neige), court métrage allemand (1944) ;
 The Snowman, titre original du dessin animé Le Bonhomme de neige, film d'animation britannique (1982) ;
 آدم برفی (Adam barfi), titre original du film Le Bonhomme de neige, film iranien (1995)
 The Snowmen, titre original de l'épisode La Dame de glace, de la série télévisée Doctor Who (2012) ;
 The Snowman, titre original du film Le Bonhomme de neige, film britannique réalisé par Tomas Alfredson, sorti en 2017.

Voir aussi